Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova Under-17 este a patra reprezentativă națională de fotbal a Republicii Moldova, care reprezintă țara la nivel internațional. În echipă sunt selecționați jucători cu vârsta de până la 17 ani.

Rezultate la Campionatul European U-16/17

Rezultate recente

Rezultate la Campionatul European Under-17 2015

Lotul actual 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Vezi și 
 Echipa națională de fotbal a României Under-17

Legături externe 
 Echipa națională Under-17 a Republicii Moldova pe site-ul federației de fotbal 

Fotbal în Republica Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova